Alykulow ist der Familienname folgender Personen:

 Barpy Alykulow (1884–1949), kirgisisch-sowjetischer Akyn-Improvisator
 Güldschigit Alykulow (* 2000), kirgisischer Fußballspieler